

Toponymie
 Livron est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Livron-sur-Drôme est une commune française, située dans le département de la Drôme.

Voir aussi 

 Lacapelle-Livron est une commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne.
 La Faye-Livron est une ancienne commune française du département du Cher (aujourd’hui dans Villequiers).

Homonymie de toponyme